

Урожайний — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Урожайний — селище, Зональний район, Алтайський край
 Урожайний — селище, Павловський район, Алтайський край